Marignac (Charente-Maritime)
 Marignac (Alta Garona)
 Marignac (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos